Büro der Vereinten Nationen in Burundi steht für:

 Integriertes Büro der Vereinten Nationen in Burundi (BINUB), 2007 bis 2010
 Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), Fortsetzungsmission ab 2011